

Geografia 
 Erl – comune austriaco nello stato del Tirolo

Sigle 
 Eestimaa Rahvaliit – Unione Popolare Estone, partito politico estone